Botola
 Botola - personaggio del romanzo Romanzo criminale
 La botola - programma televisivo italiano del 2008
 Funzione botola - funzione facile da computare in una direzione, ma difficile da calcolare nella direzione opposta (ossia trovarne l'inversa) se non si conoscono determinate informazioni